Plan de numérotation en France#Minitel
NGC 3614
(3614) Tumilty